Austin Flint (1836–1915) – amerykański fizjolog
 Austin Flint (1868–1955) – amerykański położnik
 Austin Flint (1812–1886) – amerykański lekarz